Благой Иванов Даскалов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Даскалов е роден на 23 март 1867 година в Мехомия, Османската империя, днес България в семейството на Иван Попмихайлов - Даскала. Брат е на Никола Даскалов и Илия Попмихайлов. В 1885 година Благой Даскалов завършва II клас в Мехомия и работи като учител в Сярско, Якоруда, Елешница и Годлево, преди да се установи в родния си Мехомия. Член е на околийския комитет на ВМОРО в Мехомия от 1896 година. През Илинденско-Преображенското въстание Даскалов е войвода на чета. На два пъти е принуден да бяга в Свободна България.

Умира на 29 март 1956 година в родния си град.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени в Разлог
Български учители
Даскалови
Починали в Разлог